CR puede referirse a los siguientes conceptos:

Lugares 
 Costa Rica, país de Centroamérica.
 Provincia de Ciudad Real, una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha.
 República Checa, Czech Republic en inglés.

Historia 
 Ordo Clericorum Regularium, abreviatura de Orden de Clérigos Regulares, cuyos miembros son conocidos como "Teatinos".
 Consejo Real o Consejo del Rey, abreviatura.

Juegos 
 Clash Royale, juego móvil gratis con compras integradas.
 Urban Rivals, juego de TCG, cuya utilidad describe cartas ya no accesibles en el mercado, cartas de colección que se pueden obtener mediante torneos y eventos especiales.

Otros 
 En Wikipedia se refiere a los cambios recientes.
 Símbolo del elemento químico Cromo, si la segunda consonante es minúscula.
 El carácter retorno de carro (carriage return) en lenguaje ASCII.
 Cefalea en racimos.
 Abreviatura de carretera.
 Copyright.
 Abreviatura de Complemento de Régimen Verbal en sintaxis.
 Cuánta razón, web de carteles en español.
Código para la lengua cree en ISO 639-1
 Cristiano Ronaldo también CR7.

Siglas